Vetika ima više značenja:
 Vetika (Bolonja)
 Vetika (Latina)